In 1990/91 werd het 41ste en laatste seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. Aangezien de DDR inmiddels verleden tijd was werd de competitie voor dit seizoen omgedoopt in NOFV-Liga.

Eindstand

Groep A

Groep B

DDR-Liga
DDR